Hanönü (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Hanönü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hanönü